Olympische Winterspelen 1940, een editie van Olympische Winterspelen die vanwege de Tweede Wereldoorlog niet konden plaatsvinden
Olympische Zomerspelen 1940, een editie van Olympische Zomerspelen die vanwege de Tweede Wereldoorlog niet konden plaatsvinden